Шахмагонов — русская фамилия; имеет женскую форму Шахмагонова.

Известные носители 
 Шахмагонов, Николай Фёдорович (1948—2022) — русский писатель.